Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је 6. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 бацач кладива из 22 земље.

 1.  Албанија (1)
 2.  Аргентина (1)
 3.  Белорусија (3)
 4.  Хрватска (1) 
 5.  Чешка (1)
 6.  Египат (1)
 7.  Финска (1)
 8.  Немачка (2)

 9.  Грчка (1) 
 10.  Мађарска (1)
 11.  Италија (1)
 12.  Кувајт (1)
 13.  Молдавија (1)
 14.  Пољска (1)
 15.  Русија (3)

 16.  Јужнаоафричка Република (1)
 17.  Словачка (2)
 18.  Швајцарска (1)
 19.  Таџикистан (1) 
 20.  Турска (1) 
 21,  Украјина (3) 
 22.  САД (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2005. 

{| class="wikitable" width=75%
|-
|Светски рекорд
|Јуриј Седих
|86,74
|Штутгарт, Западна Немачка
| 30. август 1986.
|-
|Рекорд светских првенстава
|Шимон Зјолковски
|83,38|Едмонтон, Канада
| 5. август 2001.
|-
|Најбољи резултат сезоне|Иван Тихон
|86,73|Брест, Белорусија
| 3. јул 2015.
|-
|Афрички рекорд|Крис Хармсе
|80,63|Дурбан, Јужноафричка република
| 15. април 2005.
|-
|Азијски рекорд|Коџи Мурофуши
|84,86|Праг, Чешка
| 29. јун 2003.
|-
|Североамерички рекорд|Ленс Дил
|82,52|Милано, Италија
| 7. септембар 1996.
|-
|Јужноамерички рекорд|Хуан Игнасио Кера
|76,42|Трст, Италија
| 25. јул 2001.
|-
|Европски рекорд|Јуриј Седих
|86,74|Штутгарт, Западна Немачка
| 30. август 1986.
|-
|Океанијски рекорд|Стјуарт Рендел
|79,29|Вараждин, Хрватска
| 6. јул 2002.
|}

 Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих бацача кладива пре почетка првенства (6. августа 2005), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП.

 Сатница 
 Сва времена су по источноевропском времену (UTC+2)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама такмичари су подељени у две групе А са 15 и и Б са 16 такмичара. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 77,50 метара (КВ), коју су пребацила 3, а осталих 9 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв'''), 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 

Напомена
Првобитни редослед освајача медаља био је: 1. Тихон, 2. Девјатовски, 3. Зјолковски. После обављених допинг тестова 2013. дисквалификовани су финалисти Тихон, Девјатовски и Пискунов (12. место). Медаље су прерасподељене, па је поредак био: 1. Зјолковски, 2. Есер, 3. Карјалајнен. У априлу 2014. ИААФ-ова Комисија за допинг направила је ревизију своје одлуке о дисквалификацији, па је Девјатовском скинута суспензија, тако да је коначна расподела медаља извршена како је дато у горњој табели финала.

Rеференце

Спољашње везе 
 Резултати серија квалификација бацања кладива за мушкарце на сајту ИААФ
 Резултати финала бацања кладива за кушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном